Il Championnat de Ligue Professionelle 1 2005-2006 è stato l'ottantesima stagione del massimo campionato tunisino, iniziato il 31 luglio 2005 e terminato il 16 aprile 2006. Il campionato è stato vinto dall'  per la ventunesima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti 

 Goulette et Kram

 Jendouba Sport

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Tunisia e ammessa alla CAF Champions League 2007.
      Ammessa alla CAF Champions League 2007.
      Ammesse alla Champions League araba 2006-2007
      Ammesse alla Coppa della Confederazione CAF 2007
      Retrocesse in Championnat de Ligue Professionelle 2 2006-2007.

2005-2006